

Anthropologie 
 les Mongos, peuple en République démocratique du Congo.
 le lomongo, langue des Mongos.

Divers 
 Mongo, planète de fiction de la bande dessinée Flash Gordon
 MongoDB, un système de gestion de bases de données orienté documents

Patronyme 

 Pabé Mongo, écrivain camerounais.
 Stéphane Soo Mongo (?-), est un acteur français.
 Thomas Mongo, évêque camerounais.

Toponymie 

 Mongo, ville du Tchad.
 Mongo, département du Gabon.
Patronyme camerounais